Vlady est un diminutif du prénom russe Vladimir. Il est utilisé comme pseudonyme par :
 Vladimir Kibaltchitch, peintre mexicain d'origine russe (1920 - 2005) ;
 Catherine Marina de Poliakoff-Baïdaroff, dite Marina Vlady, actrice française (1938 - ).